Die Abkürzung DTE steht für:
 Datenendeinrichtung (Data terminal equipment)
 Dithioerythrit
 Deutsche Telekom
 Diethylether
 DTE Energy

DTE